МОСХ — Московское отделение Союза художников РСФСР (ныне Московское отделение Союза художников России).
 МОСХ — Московское общество сельского хозяйства.

См. также 
 Мосх — древнегреческий поэт.